René Thomas může být:

 René Thomas (sportovní střelec) (1865–?) – francouzský sportovní střelec
 René Thomas (závodník) (1886–1975) – francouzský automobilový závodník, rekordman a pilot
 René Thomas (kytarista) (1927–1975) – belgický jazzový kytarista
 René Thomas (biolog) (* 1928) – belgický molekulární biolog